Surat Thani (provincie), een provincie in het zuiden van Thailand.
Amphoe Mueang Surat Thani, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het zuiden van Thailand.
Surat Thani (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand
Bisdom Surat Thani, een rooms-katholiek bisdom